Hackledt bezeichnet:

 Hackledt (Adelsgeschlecht), altbayrisches Adelsgeschlecht aus dem Innviertel
 Schloss Hackledt, Schloss in der Gemeinde Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hackledt (Gemeinden Eggerding, St. Marienkirchen bei Schärding), Ortschaft der Gemeinden Eggerding und St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich